Löwy ist der Familienname folgender Personen:

 Antonie Löwy (1861–1940), Schauspielerin und Sängerin
 Franz Löwy (1883–1949), österreichischer Fotograf
 Fritzi Löwy (1910–1994), österreichische Schwimmerin
 Hans Löwy (1907–1993), österreichische Tischtennisspieler und Unternehmensgründer
 Hildegard Löwy (1922–1943), deutsche Widerstandskämpferin und Opfer der NS-Justiz
 Ida Löwy (1880–1938), österreichische Pädagogin und Individualpsychologin
 Ignatz Löwy (1838–1907), Journalist, Theaterunternehmer und Entertainer
 Jizchak Löwy (1887–1942), polnischer Schauspieler und Freund von Franz Kafka
 Josef Löwy (1834–1902), österreichischer Maler, Hoffotograf
 Julius Löwy (Schriftsteller) (1851–1905), Schriftsteller und Journalist 
 Julius Löwy (Zionist) (1881–1953), zionistischer Aktivist und Journalist
 Michael Löwy (* 1938), Soziologe und Philosoph

Siehe auch: 
 Loevy
 Loewi
 Loewy
 Lewi
 Lewy